Euricus ist der Familienname folgender Personen:

 Eurich (* um 440; † 484), König der Westgoten 
 Euricius Cordus (genannt Eberwein, eigentlich Heinrich Ritze; 1486–1535), deutscher Humanist, Dichter, Arzt und Botaniker